È stata la prima edizione del torneo.

Zheng Saisai ha sconfitto in finale Julia Glushko col punteggio di 2-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

  Zheng Saisai (campionessa)
  Bojana Jovanovski (secondo turno)
  Duan Yingying (primo turno)
  Elizaveta Kulichkova (primo turno)

  Wang Qiang (semifinale)
  Kristýna Plíšková (primo turno)
  Nao Hibino (secondo turno)
  Zhu Lin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dalian Women's Tennis Open 2015
WTA Challenger Tour 2015